Шарапа — фамилия.

Известные носители 
 Шарапа, Виктор Фёдорович (1936—2022) — советский и украинский историк.
 Шарапа, Владимир Ефимович (1913—1990) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.